Laban (Aramees: ܠܒܢ; Hebreeuws: לָבָן, Lavan, "wit") was volgens Genesis in de Hebreeuwse Bijbel de vader van Lea en Rachel, de vrouwen van aartsvader Jakob. Jakob was op zijn beurt de zoon van Rebekka, de zuster van Laban.

Nadat Jakob zijn broer Esau had bedrogen en hem het eerstgeboorterecht had afgetroggeld, stuurde zijn moeder Rebekka hem naar haar broer Laban. Laban was een vermogend man; hij bezat landerijen en vee. Zijn woonplaats lag in Paddan-Aram.

Stamboom

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel